Metropolgemeinde (als deutsche Übersetzung großstädtischer kommunaler Einheiten) steht für:
 Büyükşehir belediyesi, Türkei, siehe Belediye#Büyükşehir Belediyesi
 Città metropolitane, Italien, siehe Metropolitanstadt 
 Metropolitan municipality, Südafrika, siehe Metropolgemeinde (Südafrika)

Siehe auch:
 Metropolitan County